Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2014 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2013/14 gehört. Sie begann am 25. Januar 2014 im griechischen Pigadia und endete am 23. März 2014 im rumänischen Predeal.  Die Gesamtwertung bei den Männern gewann Andrej Gridin. Bei den Frauen wurden Tanja Karišik und Teodora Maltschewa in der Gesamtwertung Erste.

Männer

Resultate

Gesamtwertung Männer

Frauen

Resultate

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2014
BalkanCup